L'australiano John Newcombe bissa il successo del 1967, quando il torneo era riservato solo ai dilettanti, battendo in finale il cecoslovacco Jan Kodeš per 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3. Kodeš era stato molto criticato nel corso dell'anno per la sua vittoria a Wimbledon agevolata dall'assenza di oltre 70 top player che avevano boicottato l'evento e definito per questo cheese champion. Jan perde la sua seconda finale a Forest Hills dopo quella del 1971 dove venne sconfitto da Stan Smith. Per Newcombe si è trattato nel suo 6º torneo del Grande Slam della carriera, a cui se ne sarebbe aggiunto un altro agli Australian Open 1975. Newcombe con questo successo si porta a casa il primo premio di $ dollari destinata dal vincitore, un'automobile del valore di 3500$ più una grande collezione di argenteria. A Kodeš è andata una borsa di $ com premio per il finalista. La finale ha visto la presenza di  spettatori.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1973